Акилле Да Гама (; 8 января 1892 — 29 июля 1958) — бразильский и итальянский футболист, нападающий. Выступал за «Интер» в начале XX века, автор первого гола «Интера» в ворота «Милана». После окончания футбольной карьеры работал арбитром (вместе с двумя младшими братьями), провел 1 международный матч в качестве главного судьи (товарищеская игра, 11 мая 1929 года, Бельгия — Англия 1:5), и тренером. В 1928 году работал линейным на матчах Олимпийских игр 1928 между Аргентиной и Бельгия и Бельгией и Нидерландами, а также на матче Аргентины и Уругваем. Привел «Болонью» к завоеванию третьего места в чемпионате Италии 1933.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на interfc.it
 Профиль на thefa.com
 Профиль на storiainter.com

Футболисты Бразилии
Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Футбольные судьи Италии
Игроки ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Болонья»
Персоналии, чья дата смерти не установлена